El Coll de l'Àguila és una muntanya de 88 metres que es troba al municipi de Tortosa, a la comarca catalana del Baix Ebre.

Referències 

Muntanyes de Tortosa